Gunnar Wessman kan syfta på:

* Gunnar Wessman (1915–2008), svensk jurist
 Gunnar Wessman (1928–2019), svensk industriman